Il doppio femminile  del torneo di tennis Bundaberg Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Su Jeong Jang e So-Ra Lee che hanno battuto in finale Miki Miyamura e Varatchaya Wongteanchai 7-64, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

 Miki Miyamura /  Varatchaya Wongteanchai (finale)
 Sally Peers /  Olivia Rogowska (quarti di finale)

 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (primo turno)
 Chin-Wei Chan /  Wen-Hsin Hsu (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bundaberg Tennis International 2013